Le mot Baigorri, dans sa forme francisée Baïgorry, vient du basque.

Théonyme 
Dans la mythologie pyrénéenne, il s'agit de Baigorrix, dont le nom est à la croisée de l'ibère proto-euskarien ibai gorri signifiant « rivière rouge », et du celtique rix, roi.

Toponymes

Pays basque 
 Canton de Saint-Étienne-de-Baïgorry est un ancien canton français situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Saint-Étienne-de-Baïgorry est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Baïgorry-Ossès ou Baigorri-Ortzaize en basque, est un pays historique de la province basque de Basse-Navarre, dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
 Baigorri est un village abandonné dans la ville Oteiza dans la Communauté forale de Navarre.
 La communauté de communes de Garazi-Baigorri est une ancienne structure intercommunale française composée de 30 communes.
 La vallée de Baïgorry est une vallée des Pyrénées où coule la Nive des Aldudes, un affluent de la Nive.

Patronymes 

 Artemio Baigorri est un sociologue et professeur d'université espagnol.
 Juan Pedro Baigorri Velar est un ingénieur argentin, qui prétendait avoir inventé une « machine à faire tomber la pluie ».

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque